Henri Renaud peut faire référence à :
 Henri Renaud (1925-2002), pianiste de jazz, arrangeur musical et compositeur de jazz français ;
 Henri Renaud (1914-1986), graveur sur bois français.